Карін (ім'я) — жіноче ім'я. 
Марк Аврелій Карін — римський імператор в 283-285. 
Карін — область Великої Вірменії, вірменська назви міста Ерзерум (Туреччина). 
Карін А — назва вантажного судна зі зброєю, яке було захоплено спецпідрозділом ізраїльських ВМС 3-4 січня 2002. 
Карін (Чарівна країна) — персонаж ранній редакції повісті А. М. Волкова «Таємниця покинутого замку». 
Олександр Олександрович Карін (* 1952) — актор, каскадер. 
Ерлан Тинимбайули Карін (* 1976) — казахстанський політичний та громадський діяч, політолог. 
Сергій Тарасович Карін (1898-1985) — діяч радянських спецслужб, полковник держбезпеки. 
Федір Якович Карін (1896-1937) — діяч радянських спецслужб, корпусний комісар. 
 832 Карін — астероїд, відкритий у 1916. 
 Karin — японська манга.